Кубок Хорватии по футболу 2017/2018 () — 27-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
Статистика на hrnogomet.com 
Статистика на rsssf.com 

2017/2018
Спорт в Хорватии в 2017 году
Спорт в Хорватии в 2018 году
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017/2018